zmaj, u mitologijama mnogih naroda, je čudovište (mješavina ptice i gmaza) natprirodne snage. Zmaj riga vatru plamenim jezicima. Zmaj ima tijelo zmije, krokodila; glavu (ili više njih) lava, orla, sove, čovjeka; pandže lava, vuka; krila ptice, šišmiša i tako dalje. U kozmogonijskim mitovima zmaj utjelovljuje neprijateljsku i zlu silu: zaustavlja vode što plode polja, želi progutati Sunce i Mjesec, prijeti majkama što rađaju junake, a kako bi svijet mogao nastati i opstati, zmaj mora biti ubijen. U slavenskoj mitologiji zmaj je često spominjano mitološko biće; naziv je praslavenski, iz istoga korijena izveden je i naziv zmija (kao ženski rod). U pučkim predajama i narodnoj poeziji česta je povezanost zmaja i zmije, na primjer u priči kako se zmija nakon sto godina života pretvara u zmaja i postaje zmijski car. Prema nekima, vjerovanje u zmajeve bio bi prežitak o izumrlim divovskim krilatim gmazovima.  
 Zmaj (zviježđe) (lat. Draco) je izduženo i zavojito cirkumpolarno zviježđe između zviježđa Cefeja, Herkula, Labuda, Lire, Maloga medvjeda, Velikoga medvjeda, Volara i Žirafe.
 zmaj (letjelica) je leteća aerodinamički oblikovana naprava koju u zraku održava struja vjetra, a njezinim se položajem u zraku upravlja s tla s pomoću uzice. Obično je jednostavne konstrukcije od nosiva drvenog ili kakva drugoga kostura preko kojega je razapet papir ili tkanina. Bio je poznat već u staroj Kini, a u današnje se doba koristi ponajprije kao igračka ili sportsko pomagalo (rekvizit). 
 zmaj (jedrilica) ili Rogallovo krilo je ovjesna jedrilica, to jest laki upravljivi zrakoplov bez motora, načinjen od tkanine i aluminijskoga ili kakva drugoga kostura, namijenjen jednomu ili dvojici letača. U zraku se održava poput zračne jedrilice, koja u mirnoj atmosferi klizi zrakom (planira) na račun gubitka visine. Polijeće obično s uzvisinâ, a ako se koristi povoljnim usponskim strujanjima, na primjer toplim zrakom (termika), može letjeti dulje nego jednostavnim planiranjem. Zmajevi su katkada opremljeni i motorom (motorni zmaj), pa lete poput motornih zrakoplova. Služe uglavnom za rekreaciju i sport (sportsko zmajarstvo sastoji se od preciznoga letenja ili duljinskih preleta). Prvi let bezmotornom letjelicom težom od zraka, koja je konstrukcijski bila nalik suvremenim zmajevima, ostvario je O. Lilienthal 1891., dok se izum zmaja u današnjem smislu (1948.) pripisuje američkim inženjerima Gertrudi i Francisu Rogallu, odakle i prvotni naziv.
 zmaj je osnovna konstrukcija (dio) zrakoplova ili helikoptera bez pogona i opreme.
 krilati zmaj ili leteći zmaj (lat. Draco volans) je gušter iz porodice agama (lat. Agamidae), dug 20 centimetara. Mužjak krilatog zmaja je živih boja, dok je ženka neugledna. Glavno mu je obilježje veliki kožni nabor u obliku krila, što ga sa svake strane tijela podupire 5 do 6 dugih lažnih rebara. Koristi ga kao padobran. Krilati zmaj se zadržava u krošnjama visokoga drveća Malajskoga poluotoka. Rodu zmajeva (lat. Draco) pripada oko 20 manje poznatih vrsta.
 Jovan Jovanović Zmaj (24. studenoga 1833. – 3. lipnja 1904.), srpski književnik.
 Zmaj (tvrtka) je bila tvrtka u kojoj su se za vrijeme Kraljevine Jugoslavije izrađivali zrakoplovi.
 Zrakoplovno-tehnički centar, popularno zvan Zmaj

Izvori